

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Sudoły – część miasta Stalowa Wola
 Sudoły – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Sudoły – część wsi Wilcza Wola w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec
 Sudoły – część wsi Raniżów w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim w gminie Raniżów
 Sudoły – część wsi Cholewiana Góra w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Sudoły – przysiółek wsi Pysznica w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica